Лопатенское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Клинцовского района Брянской области. Административный центр — село Лопатни.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году; включает территории дореформенных Лопатенского и Гутокорецкого сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Клинцовского района
Сельские поселения Брянской области